Pioneer Corporation — виробник електронної аудіо та відео-апаратури для дому, автомобіля, підприємств
 RQ-2 Pioneer — американсько-ізраїльський тактичний розвідувальний БПЛА.
 Pioneer One — американський телесеріал

Див. також 
 Піонер
 Паєніер — англомовний топонім.